Ла Сабаниља има више значења:

 Ла Сабаниља (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сабаниља, Сан Хосе де ла Сабаниља (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сабаниља (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сабаниља (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сабаниља (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сабаниља (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сабаниља (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сабаниља (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сабаниља, Портезуело (Серо де Сан Педро), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сабаниља (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сабаниља (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сабаниља, Кампо Пресијадо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сабаниља (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сабаниља (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику